Arondismentul Montbard (în ) este un arondisment din departamentul  Côte-d'Or, regiunea  Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Aignay-le-Duc
 Cantonul Baigneux-les-Juifs
 Cantonul Châtillon-sur-Seine
 Cantonul Laignes
 Cantonul Montbard
 Cantonul Montigny-sur-Aube
 Cantonul Précy-sous-Thil
 Cantonul Recey-sur-Ource
 Cantonul Saulieu
 Cantonul Semur-en-Auxois
 Cantonul Venarey-les-Laumes
 Cantonul Vitteaux

Comune 

Montbard